Vaillantella är ett släkte av fiskar. Vaillantella ingår i familjen grönlingsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grönlingsfiskar
Vaillantella